Tuka steht für:
 Tuka, Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula im Kreis Lääne, Estland

Tuka ist der Familienname folgender Personen:
 Amel Tuka (* 1991), bosnischer Leichtathlet
 Cleophas Oseso Tuka (* 1967), kenianischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Nakuru
 Vojtech Tuka (1880–1946), slowakischer Politiker

Tuka ist der Spitzname folgender Personen:
 Tuka Rocha (1982–2019), brasilianischer Rennfahrer
Siehe auch:
 Tucka